Der Dreiband-Weltcup 2004/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 18. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 25. bis zum 31. Juli 2004 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im ägyptischen Urlaubsort Hurghada statt. Es war nach 1994 in Kairo das zweite Dreiband-Weltcup Turnier in Ägypten.

Geschichte 
Das 100. Dreiband-Weltcup Turnier brachte einige wichtige Ergebnisse im Kampf um den Gesamt-Weltcup Sieg 2004. Der bisher führende Frédéric Caudron startete mit einer Niederlage gegen Nikos Polychronopoulos in das Turnier. Nicht viel besser erging es dem Ranglisten-Zweiten Semih Saygıner. Im Achtelfinale gegen den Kolumbianer Jaime Bedoya musste er nach fünf Sätzen das Turnier beenden. Weil auch der dritte der Rangliste, der Niederländer Dick Jaspers, im Viertelfinale ausschied, ging es bei der Entscheidung um die Gesamtwertung nur noch um Torbjörn Blomdahl und Daniel Sánchez. Da Sanchez das Finale erreichte und den Europameister Murat Naci Çoklu mit 3:1 Sätzen schlug übernahm Sanchez die Führung in der Gesamtwertung. Somit fällt die Entscheidung erst beim letzten Weltcup-Turnier des Jahres in Antwerpen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Aus den Unterlagen sind die Ergebnisse der Qualifikation nicht bekannt. Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 12 Spieler für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Frédéric Caudron
  Semih Saygıner
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez 
  Marco Zanetti 
  Filipos Kasidokostas  
  Eddy Merckx
  Martin Horn
  Tonny Carlsen
  Murat Naci Çoklu
  Ramón Rodriguez

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2004 4
Karambolageveranstaltung 2004
Billardturnier in Hurghada